Els avemetatarsals (Avemetatarsalia) són un clade de diàpsids arcosaures que va viure des de mitjans el període Triàsic fins al present. El nom va ser establert pel paleontòleg britànic Michael Benton el 1999 per a tots els Avesuchia més propers als dinosaures que als cocodrils.

Referències

Bibliografia 

 Michael J. Benton: Origin and relationships of Dinosauria. In: David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (Hrsg.): The Dinosauria. Zweite Auflage. University of California Press, Berkeley 2004, S. 7-19, .

Arcosauromorfs